

Скоттвілл — місто, штат Мічиган
 Скоттвілл — селище, штат Іллінойс